L'édition 2008 du tournoi de Stuttgart s'est déroulée du 7 au .

Faits marquants 
 Le tenant du titre Rafael Nadal déclare forfait avant le début du tournoi.
 Juan Martín del Potro remporte le tournoi en simple en battant Richard Gasquet en finale. Il décroche ainsi son premier titre ATP en simple.
 En double, Christopher Kas et Philipp Kohlschreiber s'imposent en finale face à Michael Berrer et Mischa Zverev. Il s'agit respectivement de leur premier et cinquième titre ATP en double.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations)

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2008 de l'ATP
 Tournoi de Stuttgart

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Stuttgart
ATP 2008
Sport en Allemagne en 2008
Tennis en juillet 2008